European Touring Car Championship 2004 – piąta edycja europejskiej serii samochodów turystycznych, drugi pod nazwą European Touring Car Championship. Po raz trzeci wyróżniano kierowców fabrycznych i niezależnych.

Sezon składał się z 10 podwójnych rund, podczas których po raz pierwszy odbywały się dwa wspólne wyścigi. Mistrzem Europy okazał się Andy Priaulx z zespołu BMW Team UK.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów

Wyniki

Kierowcy

Klasyfikacja Niezależnych 

European Touring Car Championship
2004 w sportach motorowych